Verderio steht für:

 Verderio, eine italienische Gemeinde in der Provinz Lecco in der norditalienischen Region Lombardei 
 Verderio Inferiore, eine Fraktion der italienischen Gemeinde Verderio in der Provinz Lecco, Region Lombardei
 Verderio Superiore, eine Fraktion der italienischen Gemeinde Verderio in der Provinz Lecco, Region Lombardei